Sezóna 2012/2013 byla pátým ročníkem KHL. Sezóna začala 4. září 2012 zápasem mezi loňskými finalisty OHK Dynamo Moskva a Avangard Omsk a skončila 17. dubna 2013. V lize hrálo 26 týmů ze 7 různých zemí. Vítězem se stal tým OHK Dynamo Moskva.

Účastníci

Změny

Týmové změny 
Po havárii letadla v Jaroslavli se do KHL vrátil tým Lokomotiv Jaroslavl. Ten měl zajištěný postup do playoff.

Tým HC Lev Poprad, který byl rozpuštěn, nahradil tým HC Lev Praha. Do KHL také vstoupil Slovan Bratislava ze Slovenska a ukrajinský HC Donbass Doněck.

Platový strop 
V květnu 2012 bylo oznámeno, že platový strop se změní. Jeho nová výše je 36,5 milionů amerických dolarů.

Pozoruhodné události

Zápasy v New Yorku 
Dva zápasy mezi NHL a KHL se měly uskutečnit v Brooklynu v New Yorku ve dnech 19. a 20. ledna 2013. Toto rozhodnutí bylo však v říjnu 2012 zrušeno.

All-Star Game 
5. KHL All-Star Game se hrála 13. ledna 2013 v Čeljabinsku. Tým východu porazil tým západu 18:11.

Systém soutěže 
Každý tým odehrál v základní části celkem 52 zápasů – z toho dvoukolově každý s každým se všemi ostatními týmy v KHL (50 kol) a navíc speciální dva zápasy proti regionálnímu rivalovi.

Po skončení základní části se sestavily tabulky, ve kterých bylo vítězství obodováno 3 body, vítězství v prodloužení či na samostatné nájezdy za 2 body, naopak porážka v prodloužení či na samostatné nájezdy za 1 bod a porážka v základní době nebyla bodována vůbec. Do play off postoupila nejlepší osmička týmů z každé konference, přičemž nasazení 1 a 2 získali vítězové divizí dané konference, i když některý nevítěz divize měl více bodů než její vítěz. Ve čtvrtfinále play off se utkaly v západní konferenci týmy 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 a 4 vs. 5, analogicky i ve východní konferenci. Tímto systémem (kdy se utká nejlepší postupující s nejhorším postupujícím, atd.) se pokračovalo i v semifinále a finále konferencí. Týmy z opačných konferencí se mohly potkat až ve finále Gagarinova poháru. Celé play off se hrálo na čtyři vítězné zápasy s tím, že první, druhé, případné páté a sedmé utkání dané série se hrálo na domácím stadionu výše nasazeného týmu.

Základní část

Západní konference

Bobrovova divize

Tarasovova divize

Východní konference

Charlamovova divize

Černyševova divize

Produktivita základní části

Kanadské bodování

Play off

Východní Konference

Čtvrtfinále 
 Ak Bars Kazaň – Nef. Nižnekamsk 4:0 na zápasy (5:1, 3:0, 2:1, 3:2 PP)
 Avangard Omsk – HK Sibir Novosibirsk 4:3 na zápasy (5:0, 0:1, 1:4, 5:2, 1:0 PP, 0:3, 2:0)
 Traktor Čeljabinsk – Barys Astana 4:3 na zápasy (3:4 PP, 3:5, 3:1, 3:2, 6:3, 2:4, 5:3)
 Metallurg Magnitogorsk – Salavat Julajev Ufa 3:4 na zápasy (3:4 PP, 2:0, 1:4, 3:2, 2:1, 4:5, 0:2)

Semifinále 
 Ak Bars Kazaň – Salavat Julajev Ufa 4:3 na zápasy (2:3, 0:2, 3:0, 5:3, 4:3 PP, 3:4 PP, 4:3)
 Avangard Omsk – Traktor Čeljabinsk 1:4 na zápasy (0:5, 0:3, 0:3, 3:1, 0:4)

Finále 
 Ak Bars Kazaň – Traktor Čeljabinsk 3:4 na zápasy (2:1 PP, 3:1, 6:5, 6:5 PP, 1:2 PP, 2:3, 1:2)

Západní Konference

Čtvrtfinále 
 SKA Petrohrad – Atlant Mytišči 4:1 na zápasy (1:0 PP, 7:0, 1:3, 6:1, 7:0)
 CSKA Moskva – HC Lev Praha 4:0 na zápasy (3:2 PP, 3:2 PP, 3:1, 2:1)
 OHK Dynamo Moskva – HC Slovan Bratislava 4:0 na zápasy (5:1, 3:2 PP, 4:2, 3:2)
 Lokomotiv Jaroslavl – Severstal Čerepovec 2:4 na zápasy (1:2, 2:1, 2:3, 2:3 PP, 3:2, 1:3)

Semifinále 
 SKA Petrohrad – Severstal Čerepovec 4:0 na zápasy (7:4, 4:1, 4:0, 4:2)
 CSKA Moskva – OHK Dynamo Moskva 1:4 na zápasy (0:3, 2:1, 2:3 PP, 1:2 PP, 0:2)

Finále 
 SKA Petrohrad – OHK Dynamo Moskva 2:4 na zápasy (2:3, 2:4, 2:4, 6:2, 2:1 PP, 1:5)

Finále Gagarinova poháru 
 Traktor Čeljabinsk – OHK Dynamo Moskva 2:4 na zápasy (1:2, 2:3, 3:1, 0:1, 4:3, 2:3 PP)

Konečné pořadí

Kanadské bodování

Reference

Externí odkazy 
 

Sezóny KHL
Soutěže v ledním hokeji v Praze
Lední hokej v roce 2012
Lední hokej v roce 2013